Наталино () — село, Наталинский сельский совет, Красноградский район, Харьковская область, Украина.

Код КОАТУУ — 6323383001. Население по переписи 2001 года составляет 3594 (1703/1891 м/ж) человека.

Является административным центром Наталинского сельского совета, в который, кроме того, входят село Ульяновка и посёлок Ленинское (ликвидирован).

Географическое положение 

Село Наталино находится на левом берегу реки Берестовая, выше по течению в 2-х км — село Ульяновка, ниже по течению на расстоянии в 5 км расположены сёла Добренькая и Мартыновка, на противоположном берегу реки — город Красноград. Через село проходят автомобильные дороги  и .

История 

 1780 — дата основания.
  Старое название - Шаховка (карта Шуберта)

Экономика 

 Гостиница «Лесная».
 «Семена-Красноград», агрофирма, ОАО.
 Подсобное хозяйство «Украина».
 Дочернее предприятие «Красноградская мебельная фабрика».
 Красноградская овощная фабрика, ООО.

Ссылки 

 Сайт Верховной рады Украины